Сезон 1935/36 стал для «Манчестер Юнайтед» 40-м сезоном в Футбольной лиге и пятым сезоном после выбывания во Второй дивизион. По итогам сезона «Юнайтед» стал чемпионом Второго дивизиона и вышел в Первый дивизион.

Второй дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1935/36 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1935/1936
Манчестер Юнайтед